Башир Хабижевич Тхакахов (9 мая 1927 — 10 ноября 1983) — передовик советского сельского хозяйства, председатель колхоза «Красный Кавказ» Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в 1927 году в селе Баксанёнок Кабардино-Балкарской автономной области в семье кабардинцев. Работать начал в 12 лет рядовым колхозником в колхозе "Красный Кавказ". Затем работал учётчиком тракторной бригады, заведующим фермой. С 1951 по 1954 года проходил обучение в Нальчикской сельскохозяйственной школе. Возвратившись, был назначен секретарём партийной организации, затем работал главным агрономом, заместителем председателя колхоза. В 1962 году без отрыва от работы защитил диплом Север-осетинского сельскохозяйственного института. 

В 1963 году был избран председателем колхоза "Красный Кавказ". Добивался высоких результатов в работе. Сумел сплотить коллектив, в колхоз ездили перенимать опыт работы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства и высокие достижения в отрасли Баширу Хабижевичу Тхакахову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжал работать в колхозе, добивался высоких результатов в уборочную компанию. Руководил хозяйством до 1980 года.  

Проживал в селе Баксанёнок. Умер 10 ноября 1983 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (07.12.1973)
 два ордена Ленина (15.12.1942, 07.12.1973)
 Орден Знак Почёта (23.06.1966) 
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Председатели колхозов
Члены КПСС